

Населені пункти та їхні частини
 Розвадув — село в гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Розвадув — село в гміні Сарнакі Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Розвадув — частина міста Стальова Воля в Стальововольському повіті Підкарпатського воєводства

Примітки